Діанов Валіахмет Діанович — книжковий художник, заслужений художник Башкирської АРСР.
 Діанов Григорій Юрійович (1996—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Діанов Євген Михайлович — радянський та російський фізик, академік РАН.
 Діанов Михайло Олександрович (нар. 1980) — український військовослужбовець, старший сержант.